Sund (Åland, Finska), općina u Finskoj
Sund (Hordaland, Norveška), općina u Norveškoj
Sund (Farski Otoci), grad u Farskim Otocima
Sund (Södermanland, Švedska), a selo u Švedskoj
Oresund, morski tjesnac